Кувельо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.

Население составляет 3021 человек, плотность населения составляет 432 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 21030. Телефонный код — 0332.

Ссылки